Əzizbəyov ist der Name folgender Orte in Aserbaidschan:

 Əzizbəyov (Goranboy), Ort im Bezirk Goranboy
 Əzizbəyov (Göygöl), Ort im Bezirk Göygöl
 Əzizbəyov (Şahbuz), Ort im Bezirk Şahbuz
 Əzizbəyov, früherer Name von Xəzər (Rayon), Stadtbezirk von Baku

Siehe auch:
 Məşədi Əzizbəyov (Meschadi Asisbekow; 1876–1918); aserbaidschanischer Politiker